Леде́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на північний схід від Парижа, 75 км на схід від Ам'єна, 45 км на північний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 335 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 864,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Леден на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Леден на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена